Aquele que participa de uma rebelião

Telenovelas e séries 
 Rebelde Way — telenovela argentina de 2002
 Remix (telenovela) — produção indiana de 2004
 Rebelde (telenovela) — produção mexicana de 2004
 Rebelde Way (telenovela portuguesa) — telenovela portuguesa de 2008
 Corazón rebelde — telenovela chilena de 2009
Rebelde (telenovela brasileira) — telenovela brasileira de 2011
Rebelde (série de televisão) — série mexicana da Netflix de 2022

Álbuns e canções 
Rebelde (canção) — do grupo RBD
Rebelde (álbum) — do grupo RBD
Rebelde (Edição Brasil) — álbum do grupo RBD
 Rebelde (trilha sonora) 
Rebeldes (álbum) — da banda brasileira Rebeldes, originária da telenovela brasileira Rebelde

Desambiguações de música